Reik — мексиканський музичний гурт
 Рейк — плата за гру в покері